Takuma hace referencia a:

Takuma Satō, piloto de automovilismo de velocidad japonés; 
Takuma Asano, futbolista japonés; 
Takuma Hisa, fallecido artista de artes marciales japonesas; 
Takuma Nakahira, fotógrafo y crítico japonés; 
Takuma Sano, luchador japonés; 
Takuma Terashima, seiyū japonés; o
Takuma Sakazaki, personaje de los videojuegos Art of Fighting y The King of Fighters.